Михаил Пац: Пац, Михаил (1754—1800) — генерал-майор польских войск.
 Пац, Михаил Казимир (1624—1682) — гетман великий литовский.
 Пац, Михаил Казимир (1650—1724) — государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян полоцкий, староста васильковский.
 Пац, Михаил Ян (1730—1787) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-лейтенант, староста зёловский, камергер Августа III.